Een meisjesnaam, zie Chantal (voornaam)
Een gemeente in Haïti, zie Chantal (Haïti)
Een Belgische televisieserie, zie Chantal (televisieserie)